Гран-при Сингапура 2012 года (официально Formula 1 SingTel Singapore Grand Prix) — автогонка, этап чемпионата мира «Формулы-1», который прошёл с 21 по 23 сентября 2012 года на трассе «Марина Бей», Сингапур.

Поул-позицию завоевал Льюис Хэмилтон, который был вынужден сойти с трассы гонки на 23-м круге из-за поломки коробки передач. Победителем гонки стал Себастьян Феттель (Red Bull). Эта победа стала второй у Феттеля в нынешнем сезоне и двадцать третьей в его карьере. Вторым к финишу гонки пришёл Дженсон Баттон (McLaren). Третьим, как и на прошлом Гран-при сезона, к финишу пришёл текущий лидер чемпионата Фернандо Алонсо (Ferrari).
«Быстрый круг» в гонке установил Нико Хюлькенберг (Force India) — 1:51,033 (52-й круг, 164,480 км/ч).

Предыдущий Гран-при Сингапура «Формулы-1» состоялся 25 сентября 2011 года на этой же трассе.

Квалификация 

Примечания
  — Бруно Сенна потеряет пять мест из-за преждевременной замены коробки передач
  — Педро Де ла Роса потеряет пять мест из-за преждевременной замены коробки передач

Гонка 

Вместо запланированного 61-го круга, гонка состояла из 59-ти кругов. Это было вызвано тем, что дважды на трассу выезжал пейс-кар, затормозив этим общую скорость течения гонки. После двух часов, отведённых на гонку регламентом соревнований, она была остановлена.

|-
! colspan=12|Источник
|}

Примечания
  — По окончании Гран-при Марк Уэббер был оштрафован стюардами за обгон Камуи Кобаяси за пределами трассы, штраф в виде проезда по пит-лейн был заменен прибавкой 20 секунд к итоговому результату, что отбросило Уэббера со 10-го на 11-е место.

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
 
 
 F1 Singapore Grand Prix
 Подробное описание хода гонки
 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)
 Статистика обгонов

Гран-при Сингапура